Рональд Александрович Такач (, , родился 26 января 1998 года в Вышково) — венгерский и украинский футболист, полузащитник клуба «Будафок».

Биография

Клубная карьера 
Уроженец села Вышково (Хустский район, Закарпатская область). Начинал карьеру в академии донецкого «Шахтёра». Позже переехал в Венгрию, где выступал в молодёжных составах «Дебрецен» и МТК. 17 июля 2016 года провёл дебютный матч в составе МТК в чемпионате Венгрии 2016/2017 — матч 1-го тура против «Вашаша» (вышел на 78-й минуте). В 2019 году выступал в Словакии в братиславском «Интере», зимой находился на просмотре в жодинском «Торпедо».

Карьера в сборной 
Такач выступал за сборные Венгрии до 18 и до 19 лет, имея право выбора между сборными Венгрии и Украины.

В 2018 году участвовал в составе сборной Закарпатья в чемпионате мира ConIFA (чемпионат сборных непризнанных государств и малых народов), с которой стал чемпионом мира: в матче группового этапа против Тибета оформил дубль, в четвертьфинале против  отметился голом. Украинская ассоциация футбола расценила выступление сборной Закарпатья как подрыв репутации, а Служба безопасности Украины — как пропаганду сепаратизма в Закарпатье.

В октябре 2018 года как уроженец Украины Такач был пожизненно дисквалифицирован Украинской ассоциацией футбола, а также занесён на сайт «Миротворец» как участник антиукраинских мероприятий.

Клубная статистика 

Статистика по состоянию на 5 февраля 2021.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Венгрии
Футболисты Украины
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «Интер» Братислава
Игроки ФК «Будафок»